Il Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL 1960 è stata la prima edizione del torneo. Per la prima e unica volta alla competizione vennero ammesse anche squadre appartenenti alla NAFC e alla CCCF.

Formula
Vennero previsti due turni di qualificazione.

Nel primo turno, le 10 squadre partecipanti vennero divise in cinque spareggi A/R. Le vincenti avrebbero avuto accesso al secondo turno, composto da un girone all'italiana da cinque squadre. Le prime tre classificate si sarebbero qualificate alle Olimpiadi.

1º turno eliminatorio

Andata

Ritorno

Passano il turno  (3-1),  (6-3),  (7-3),  (11-1) e  (9-2).

2º turno eliminatorio

Classifica

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 Games of the XVII. Olympiad - Football Qualifying Tournament - RSSSF

Calcio nel 1960
Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL
CONMEBOL17
Q